A segunda edição do Campeonato Mundial Feminino de Futsal - que se realiza anualmente - ocorreu em Fortaleza, Brasil, entre os dias 5 e 10 de Dezembro de 2011, ganha pela selecção do Brasil que bateu a selecção Espanhola na final por 4-3 após prolongamento. Depois do vice-campeonato na edição anterior, Portugal assegurou o 3º lugar.

Fase de grupos

Grupo A

Grupo B

Apuramento Campeão

5º ao 8º Lugar

Jogos Fase Final

Meias Finais

3º e 4º Lugares

Final

Classificação Final

Premiação

Ligações externas 

2011
Futsal de 2011 no Brasil‎